Serena Williams e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma solo Mirnyi ha partecipato in coppia con Mary Pierce.

Pierce e Mirnyi hanno perso nel 2º turno contro Barbara Rittner e Martin Damm.

Lisa Raymond e Leander Paes hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3 Anna Kurnikova e Jonas Björkman.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Leander Paes (campioni)
 Lindsay Davenport /  Todd Woodbridge (terzo turno)
 Anna Kurnikova /  Jonas Björkman (finale)
 Elena Lichovceva /  Mark Knowles (semifinali)
 Caroline Vis /  Cyril Suk (secondo turno)
 Larisa Neiland /  Rick Leach (quarti di finale)
 Mariaan de Swardt /  David Adams (secondo turno)
 Venus Williams /  Justin Gimelstob (quarti di finale)

 Steffi Graf /  John McEnroe (semifinali) 
 Cara Black /  Wayne Black (terzo turno) 
 Kristine Kunce /  Sandon Stolle (primo turno) 
 Olena Tatarkova /  Andrew Florent (secondo turno) 
 Karina Habšudová /  David Rikl (primo turno) 
 Ai Sugiyama /  Peter Tramacchi (secondo turno) 
 Mary Pierce /  Maks Mirny (secondo turno) 
 Katarina Srebotnik /  Piet Norval (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1999
ATP Tour 1999